Hunzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hunzinger (1910–1959), deutscher Schauspieler
 August Wilhelm Hunzinger (1871–1920), deutscher evangelischer Theologe
 Claus-Hunno Hunzinger (1929–2021), deutscher Theologe
 Ingeborg Hunzinger (1915–2009), deutsche Bildhauerin
 Moritz Hunzinger (* 1959), deutscher Public-Relations-Berater
 Stefani Hunzinger (1913–2006), deutsche Verlegerin
 Walther Hunzinger (1905–1972), deutscher Theologe
 Werner Hunzinger (1816–1861), deutschamerikanischer Maler
 Yasmina Hunzinger (* 1977), schweizerisch-deutsche Sängerin

Siehe auch:
 Hunziker